La Necropoli di San Giuliano è una necropoli etrusca che si trova a Barbarano Romano in provincia di Viterbo.

Descrizione 
La necropoli etrusca, che sorge all'interno del Parco regionale Marturanum, è molto estesa, e presenta differenti tipologie di tombe etrusche. La maggior parte dei sepolcri sono del tipo a dado o a semidado, ossia tombe a camera  inserite all'interno di un blocco di roccia scavato nel tufo oppure costruite ex-novo, generalmente risalenti al periodo che va dal VI al IV secolo a.C.

Tra i sepolcri più particolari le cosiddette Palazzine, per la somiglianza con i moderni edifici, anche se in effetti si tratta di due tombe a semidado affiancate.

Note

Voci correlate 
 Parco regionale Marturanum

Altri progetti 

Barbarano Romano
Architetture funerarie del Lazio
Siti archeologici della provincia di Viterbo
San Giugliano